Леони́д Феокти́стович Черного́р (; род. 2 июня 1950, Сахновщина, Харьковская область) — советский, украинский радиофизик и космофизик; доктор физико-математических наук, профессор; лауреат Государственной премии УССР в области науки и техники (1989).

Биография 
В 1967 году окончил среднюю школу в Сахновщине, в 1972 с отличием — радиофизический факультет Харьковского государственного университета.

С 1972 года — младший научный сотрудник кафедры космической радиофизики Харьковского университета; одновременно в 1975 году окончил аспирантуру там же. С 1975 года — доцент, с 1988 — профессор кафедры космической радиофизики Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.

Член редколлегии журнала «Наука и техника».

Семья 
Отец — Феоктист Климентьевич Черногор, учитель украинского языка и литературы средней школы; мать — Ольга Васильевна Игонина, учитель младших классов.

Научная деятельность 
В 1975 году защитил кандидатскую, в 1987 — докторскую диссертацию.

Основные направления исследований:
 физические основы систем контроля космического пространства, ракетно-космической обороны и обнаружения ядерных взрывов;
 физика высокоэнергичных явлений в системе «Земля — атмосфера — ионосфера — магнитосфера».
Достижения:
 сформулировал и развил концепцию о том, что система «Земля — атмосфера — ионосфера — магнитосфера» — открытая нелинейная система, исследовал механизмы взаимодействия подсистем, определил пороги возбуждения и изучил проявления спусковых механизмов в подсистемах;
 экспериментально установил и теоретически объяснил неизвестное ранее явление возникновения крупномасштабных (более 1000 км) возмущений в околоземной плазме и геомагнитном поле, вызванных воздействием на ионосферу мощного нестационарного радиоизлучения;
 предложил и реализовал ряд радиофизических методов дистанционного зондирования околоземной плазмы.
Курирует работу наземного обеспечения проекта «Ионосат-Микро».

Академик АН Прикладной радиоэлектроники Беларуси, России и Украины (с 1993); академик АН Высшей школы Украины (с 2005). Заслуженный профессор ХНУ имени В. Н. Каразина (2010).

Автор более 600 научных трудов, в том числе учебников и учебных пособий.

Избранные труды 

 Лазоренко О. В., Черногор Л. Ф. Сверхширокополосные сигналы и процессы. — Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. — 576 с.
 Лазоренко О. В., Потапов А. А., Черногор Л. Ф. Фрактальные сверхширокополосные сигналы // Струков А. В., Потапов А. А., Черногор Л. Ф. и др. Информационная безопасность: методы шифрования / Под ред. Е. М. Сухарева. — М.: Радиотехника, 2011. — Кн. 7. — С. 151—187.
 Черногор Л. Ф. Дистанционное радиозондирование атмосферы и космоса: Учеб. пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — Xарьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009.
 Черногор Л. Ф. О нелинейности в природе и науке. — Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2008. — 528 с.
 Черногор Л. Ф. Радиофизические и геомагнитные эффекты стартов ракет. — Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2009. — 386 с.
 Черногор Л. Ф. Физика Земли, атмосферы и геокосмоса в свете системной парадигмы // Радиофизика и радиоастрономия. — 2003. — Т. 8, № 1. — С. 59—106.
 Черногор Л. Ф. Физика и экология катастроф. — Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2012. — 556 с.
 Черногор Л. Ф. Физика мощного радиоизлучения в геокосмосе. — Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2014. — 448 с.
 Черногор Л. Ф. Физические процессы в околоземной среде, сопровождавшие военные действия в Ираке (март — апрель 2003 г.) // Космічна наука і технологія. — 2003. — Т. 9, № 2/3. — С. 13—33.
 Черногор Л. Ф. Физические эффекты солнечных затмений в атмосфере и геокосмосе. — Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2013. — 480 с.
 Черногор Л. Ф., Домнин И. Ф. Физика геокосмических бурь. — Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, Институт ионосферы НАН и МОН Украины, 2014. — 408 с.
 Chernogor L. F., Blaunstein N. Radiophysical and Geomagnetic Effects of Rocket Burn and Launch in the Near-the-Earth Environment. — Boca Raton; London; New York: CRC Press: Taylor & Francis Group, 2013. — 542 p.

Награды и признание 
 Премия Министерства высшего и среднего специального образования СССР (1982) — за лучшую научную работу по оборонной тематике
 Премия Совета Министров СССР:
 1983 — за разработку новых методов контроля космического пространства
 1985 — за разработку новых методов раннего обнаружения стартов межконтинентальных баллистических ракет
 1987 — за разработку новых методов обнаружения ядерных взрывов в глобальных масштабах
 Государственная премия УССР в области науки и техники (1989)
 Заслуженный деятель науки и техники Украины (2016).

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Выпускники Харьковского университета
Преподаватели Харьковского университета
Заслуженные профессора Харьковского университета